Кубок Испании по футболу 2011—2012 — 108-й розыгрыш Кубка Испании, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Турнир стартовал 31 августа 2011 года, а завершился 25 мая 2012 года финальным матчем, в котором сыграли «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао на стадионе «Висенте Кальдерон».

Календарь

Первый раунд 
Все матчи состоялись 31 августа 2011 года. «Алькала», «Кадис», «Сант Андреу», «Сан Роке», «Альбасете», «Рокетас» и «Ориуэла» прошли во Второй раунд напрямую.

Второй раунд

Третий раунд 
Жеребьевка состоялась в Мадриде 15 сентября 2011. Матчи состоялись 12 октября 2011.
«Овьедо» прошел напрямую в 1/16 финала.

1/16 финала 
Жеребьевка состоялась 14 октября 2011 в Мадриде.

Первые матчи 
Были сыграны 9 ноября (матч «Барселоны» из-за её участия в Клубном чемпионате мира), 8 и 13 декабря 2011 года.

Ответные матчи

Основной турнир

Сетка турнира

1/8 финала

Первые матчи

Ответные матчи 
реал вышли в 1/4 финала

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые мати

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры 
По состоянию на 25 мая 2012

Примечания

Ссылки 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Испании в 2011 году
Спорт в Испании в 2012 году